Креча се може односити на:

 Креча (Ново Горажде), насељено мјесто у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Креча (Горажде), насељено мјесто у општини Горажде, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ